„100 години Американски филмов институт... 100 герои и злодеи“ () е списък от по 50 най-велики герои и злодеи от филми, направен от Американския филмов институт през юни 2003 г. по повод 100-годишнината на института.

Класацията

Героите 
 Батман, Живота е прекрасен, Списъкът на Шиндлер и Мълчанието на агнетата са единствените филми, герои от които се появяват и в двата списъка (като изключим герои от поредиците Пришълците, Междузвездни войни и Джеймс Бонд).
 Междузвездни войни: Епизод IV – Нова надежда е единственият филм с двама герои в списъка, Хан Соло и Оби-Уан Кеноби.
 Четири героя от четири различни филма на Стенли Кубрик са в списъка; трима злодеи (Алекс, ХАЛ 9000 и Джак Торънс) и един герой (Спартак).
 Терминатор е единственият герой, който е едновременно злодей (Терминаторът) и герой (Терминатор 2: Денят на страшния съд). (Забележете, че в поредицата това са два различни робота, които делят едно име и са построени по еднакъв модел.)
 В списъка има общо девет героини (включително Ласи от Ласи върни се у дома) и петнадесет злодейки (включително Пришълецът от Пришълецът).
 Ригън МакНийл от Заклинателят е най-младият герой от списъка, само на 12 години.

Актьорите 
 Гари Купър е единственият, който е включен с трима различни герои в класацията (и в трите случая сред героите).
 Хъмфри Богарт, Джеймс Стюърт, Хенри Фонда, Джеймс Кагни, Харисън Форд, Джак Никълсън, Робърт Мичъм, Бет Дейвис и Пол Нюман са включени с по двама герои в класацията в една и съща категория.
 Ал Пачино и Арнолд Шварценегер са единствените актьори, които са включени и в двете класации (на героите и злодеите).

Източници 
 AFI's 100 Years...100 Heroes & Villains
 IMDb – AFI's 100 Years... 100 Heroes and Villains

Списъци за САЩ
Американски филмов институт